HMS Ulvön har två fartyg döps till i svenska flottan:

, minsvepare sjösatt år 1941.
, minröjningsfartyg sjösatt år 1992.

Se även
Ulvön